Василий Васильевич Пассек:
 Пассек, Василий Васильевич (1772—1831) — автор биографических записок.
 Пассек, Василий Васильевич (1816—1864) — писатель-историк.